U 60 oder U-60 bzw. U60 steht für:

 U 60, eine Verkaufsbezeichnung einer Baureihe des Unimog 421.
 U 60 (Kriegsmarine), ein U-Boot der deutschen Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg.
 SM U 60, ein U-Boot der deutschen Kaiserlichen Marine im Ersten Weltkrieg.
 Ultra 60, eine Workstation von Sun Microsystems.

U60